Безотцовщина:

 Безотцовщина (пьеса) — первая пьеса А. П. Чехова.

См. также 
 Сирота